El término inquisidor puede aludir, en esta enciclopedia:

Historia 
 al Inquisidor, juez de la Inquisición;
 al Inquisidor general, máxima autoridad de la Inquisición española;

Ficción 
 a Inquisidor, un personaje ficticio de la franquicia del videojuegos Halo.